Scintille – album dei Soon del 1996
 Scintille – singolo di Zucchero Fornaciari del 2001
 Scintille – singolo di Annalisa del 2013
 Scintille – singolo di Gazzelle del 2018

Pagine correlate 
 Scintilla